

Річки 
 Свіслоч — притока Березини, басейн Дніпра.
 Свіслоч — притока Німану.

Населені пункти 
 Свіслоч — місто, районний центр Білорусі.
 Свіслоч — селище міського типу, Мінська область.